Бестужевка — название населённых пунктов в России:

 Бестужевка (Оренбургская область) — село в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Бестужевка (Самарская область) — село в Приволжском районе Самарской области.
 Бестужевка (Ульяновская область) — село в Кузоватовском районе Ульяновской области.

См. также 
 
 
 Бестужевские курсы